Лувье-Нор () — упраздненный кантон во Франции, регион Верхняя Нормандия, департамент Эр. Входил в состав округа Лез-Андели.

В состав кантона входили коммуны (население по данным Национального института статистики за 2011 г.):

 Анде (1 121 чел.)
 Виронве (309 чел.)
 Ёдбувиль (804 чел.)
 Лувье (8 639 чел.) (частично)
 Сен-Пьер-дю-Вовре (1 329 чел.)
 Сент-Этьенн-дю-Вовре (787 чел.)
 Энкарвиль (1 338 чел.)

В соответствии с территориальной реформой с 2015 года кантон стал называться Лувье и включать весь город Лувье.

Экономика 
Структура занятости населения (без учета города Лувье):

 сельское хозяйство — 1,0 %
 промышленность — 29,9 %
 строительство — 11,4 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 48,7 %
 государственные и муниципальные службы — 9,0 %

Уровень безработицы (2011 год) - 9,3 % (Франция в целом — 12,8 %, департамент Эр — 12,5 %).

Политика 

На президентских выборах 2012 г. жители кантона отдали в 1-м туре Франсуа Олланду 27,9 % голосов против 26,3 % у Николя Саркози и 20,2 % у Марин Ле Пен, во 2-м туре в кантоне победил Олланд, получивший 51,7 % голосов (2007 г. 1 тур: Саркози  — 30,6 %, Сеголен Руаяль — 25,0 %; 2 тур: Саркози — 54,3 %). На выборах в Национальное собрание в 2012 г. по 4-му избирательному округу департамента Эр они поддержали действующего депутата, кандидата Социалистической партии Франсуа Лонкля, получившего 40,5 % голосов в 1-м туре и 55,7 % голосов - во 2-м туре.

См. также 
 Округа департамента Эр

Ссылки 

Упразднённые кантоны департамента Эр